Леонтий Глущенко:
 Глущенко, Леонтий Григорьевич (1938—2019) — советский и молдавский художник, член Союза художников СССР.
 Глущенко, Леонтий Петрович (1914—1985) — Герой Советского Союза.